Metellus var namnet på en familj tillhörande gens Caecilia.

Kända medlemmar